Billie Joe Armstrong, músic líder de la banda Green Day dels Estats Units
 British Journal of Anaesthesia, revista científica de referència en el camp de l'anestesiologia